Станция является самой северной на IRT Nostrand Avenue Line, имеющей две боковых платформы, и единственной на линии станцией с двумя боковыми платформами, имеющей бесплатный переход между направлениями.

Эта станция была открыта 23 августа 1920 года. Представлена двумя боковыми платформами и двумя путями между ними. Путевые стены покрыты плиткой с коричнево-зелёной декоративной линией и оригинальными вставками 1920-х годов. На них изображена буква "S": первая буква названия станции. Также имеются мозаики с полным названием станции "STERLING ST.". В 1950-х годах станция была продлена на север с учётом новых технических требований поездов IRT. В этой продлённой части имеются названия станции в виде простых табличек "STERLING STREET". Балочные колонны станции и мезонина окрашены в голубой цвет, и на них также имеется название станции в виде чёрных табличек.

Единственный выход со станции расположен в маленьком мезонине над северной частью станции. Из мезонина идут две лестницы на каждую платформу. Здесь же находится и зона оплаты, представляющая собой несколько турникетов. Из мезонина поднимаются две лестницы в северные углы перекрёстка Ностранд-авеню и Стерлинг-стрит. Украшением мезонина служат четыре картины неизвестных художников.

Примечания

Ссылки 
 IRT|Sterling Street
 nycsubway.org — Unknown Artwork at Sterling Street (unknown date)
 Station Reporter — 2 Train
 The Subway Nut — Sterling Street Pictures 
 Sterling Street entrance from Google Maps Street View